Виллен — фамилия.

Известные носители 
 Виллен, Никлас (; род. 1961) — шведский дирижёр.
 Виллен, Франсуа-Ксавье (род. 1950) — французский политик, вице-президент правой партии «Подъем Республики».
 Виллен, Франсуаза-Элеонора (1761—1783) — льежская актриса.

Иное 
Виллен — имя, сокращённое от Владимир ИЛьич ЛЕНин, более распространённый вариант — Вилен (В. И. ЛЕНин).

См. также 
 Вилен (значения)